Пашур — название населённых пунктов:

Россия 
 Пашур — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Пашур — деревня в Можгинском районе Удмуртии.